Даха́нський джамоат () — джамоат у складі Кулобського району Хатлонської області Таджикистану.

Адміністративний центр — село Дахана.

Примітки
Населення — 28701 осіб (2017), 25599 осіб (2010; 25321 в 2009). 
До складу джамоату входять 23 села:

Примітки 

Джамоати Кулобського району

 http://www.president.tj/ru/node/13299